1 gmina w Niemczech:
 Hörsten – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

1 dzielnica gminy:
 Hörsten – dzielnica gminy Seevetal, w powiecie Harburg, w kraju związkowym Dolna Saksonia